Valeriano ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Valeriano (* 1938), italienischer Liedermacher, Schauspieler und Synchronsprecher
 Mark Valeriano (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler und Kurzfilmschaffender